Blažej je příjmení vzniklé z téhož křestního jména Blažej.

Rozšíření 
Vzhledem ke způsobu vzniku příjmení Blažej nemusejí být všichni jeho nositelé nutně genealogicky provázáni. Přesto lze v geografickém rozšíření vysledovat určité trendy. V ČR žilo v roce 2007 479 mužů a 483 žen. U části jeho nositelů žijících v Čechách lze najít společného předka Matěje doloženého v roce 1783 v obci Řehoty na Královéhradecku. Dále je toto příjmení hojně rozšířené v okolí Kladna a na Moravě na Břeclavsku. Mnohem jednodušší je situace na Slovensku, kde naprostá většina Blažejů žije v okolí Trenčína, v roce 1998 261 muž a 258 žen. Příjmení je dále rozšířené emigrací ve formě bez háčku nad z do SRN, Rakouska a USA (zejména Kalifornie), po desítkách nositelů.

Známí nositelé tohoto příjmení

Skuteční lidé 
 Anton Blažej (1927–2013) – slovenský chemik a vysokoškolský učitel, bývalý československý politik KSS, poslanec FS za normalizace
 Bohuslav Blažej (1932–1989) – český grafik a typograf
 Blažena Blažejová (1867–1944) – česká herečka
 Lukáš Blažej (* 1996) – místní politik

Smyšlené postavy 
 Arnošt Blažej (smyšlená postava) – primář z českého televizního seriálu Nemocnice na kraji města

Externí odkazy 
 
 Odvozeniny na temere.com
 Databáze slovenských příjmení
 Vizualizace četnosti příjmení v Německu

Česká příjmení
Slovenská příjmení